Dubreil ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Dubreil (1897–1982), französischer Autorennfahrer
 Marie-Louise Dubreil-Jacotin (1905–1972), französische Mathematikerin
 Paul Dubreil (1904–1994), französischer Zahlentheoretiker

Siehe auch:
 Dubreuil